En klient (af latin cliens) har flere betydninger:
 En Klient (romerriget) var i oldtidens Rom en person, der var afhængig af en velhavende/magtfuld patron.
 Klient (kunde). Bruges for eksempel om en kunde hos en advokat.
 Bistandsklient. person på sociale ydelser.
 Klient (datalogi). I computerterminologi taler man om en klient der har adgang til en eller flere servere.

Se også 
 Klienten